Города Руанды (, , , ) — список крупнейших городских населённых пунктов страны. На основе материалов переписи, проведённой  в 2012 году, в стране на тот момент предположительно насчитывалось до 27 поселений городского типа с количеством городского населения более 10 000 человек; суммарная численность населения которых равнялась 1 507 546 жителям, что составляет ≈ 86,756 % от городского (1 737 684) и ≈ 14,336 % от всего (10 515 973) учтённого данной переписью населения Руанды.

В целом доля городского населения страны по переписи 2012 года составила ≈ 16,524 %, что чуть ниже показателя предыдущей переписи 2002 года — ≈ 16,69 % (1 362 312 из 8 162 715), но значительно выше результатов переписей 1991 — ≈ 5,466 % (391 194 из 7 157 551) и 1978 года — ≈ 4,61 % (222 727 из 4 831 527). По оценочным данным на 2018 год доля городского населения Руанды могла составлять 17,21 %, а на 2019 год — ≈ 18,4 % с прогнозом увеличения до 35 % к 2024 году.

Крупнейшим городом Руанды является Кигали — столица страны, городское население которой (включая прочие города провинции) в 2019 году, по некоторым оценкам, в частности, по данным «Всемирной книги фактов ЦРУ», составляло 1,095 млн человек, а в 2020 году — 1,132 млн жителей.

Крупнейшие города по данным переписей

2012 

 Жирным выделены административные центры регионов.
 По Кигали указано суммарное количество городского населения, включая городские поселения провинции с населением менее 10 000 человек; а по Муханге общее число жителей, вместе с примыкающим вплотную с юга .
 Названия даны в соответствии с официальными наименованиями на указанный период времени.

2002, 1991, 1978 

 Жирным выделены административные центры регионов.
 Курсивом обозначены предполагаемые цифры по версии источника.
 В переписи 2002 года население крупнейших городов считалось суммарно со всеми жителями муниципалитетов, всё население которых обозначалась городским, независимо от наличия городской инфраструктуры в отдельных их населённых пунктах; в результате чего в ряде источников общее количество населения муниципалитетов ошибочно подаётся как численность населения являвшихся их центрами городов.
 Названия даны в соответствии с официальными наименованиями на указанный период времени.

Позиционная карта

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 
 
 

 
Руанда
Списки:Руанда